Jan Magnussen
Karen Magnussen
Kevin Magnussen
Petur Magnussen
Harro Magnussen
Desambiguações de sobrenomes